Le terme Dante désigne notamment :

Personnalité

Prénom 
 Dante Alighieri, (Durante degli Alighieri dit « Dante »), poète, écrivain et homme politique florentin (1265-1321), père de la langue italienne et  auteur de la Divine Comédie.

 Dante Agostini, batteur et pédagogue français.
 Dante Amaral, joueur de volley-ball brésilien.
 Dante Basco, acteur, réalisateur et producteur américain.
 Dante Bini, architecte italien.
 Dante Bonfim Costa Santos, footballeur brésilien.
 Dante Boninfante, joueur italien de volley-ball.
 Dante Brogno, ancien footballeur belge.
 Dante Calabria, joueur professionnel de basket-ball américain.
 Dante Crippa, joueur de football italien.
 Dante Cunningham, basketteur américain.
 Dante Desarthe, acteur, réalisateur et producteur de cinéma français.
 Dante Di Paolo, acteur américain.
 Dante Exum, joueur australien de basket-ball.
 Dante Fascell, politicien américain.
 Dante Ferretti, chef décorateur italien.
 Dante Gabriel Rossetti, peintre, poète, traducteur, anglais.
 Dante Giacosa, ingénieur italien.
 Dante Gianello, coureur cycliste italien.
 Dante Hall, joueur américain de football américain.
 Dante Isella, universitaire, 
 Dante Lafranconi, évêque catholique de Crémone.
 Dante Lam, scénariste et producteur hongkongais.
 Dante Lattes, rabbin, écrivain, journaliste et linguiste italien.
 Dante López, footballeur paraguayen.
 Dante Micheli, footballeur italien.
 Dante Piani, footballeur italien.
 Dante Rezze, coureur cycliste français.
 Dante Rosario, joueur américain de football américain.
 Dante Secchi, rameur d'aviron italien.
 Dante Spinotti, directeur de la photographie italien.

Patronyme 
 Bruno Dante, joueur de football italien.
 Carl Dante, compositeur américain de musiques de films.
 Emma Dante, actrice, dramaturge, metteur en scène de théâtre et réalisatrice italienne.
 Enrico Dante, personnalité religieuse italienne.
 Giuseppe Dante (1931-2018), coureur cycliste italien.
 Jean-Baptiste Dante (1478-1517), mathématicien, pionnier du vol aérien italien.
 Joe Dante (1946-), critique cinématographique, scénariste, monteur, producteur et réalisateur américain.
 Michael Dante DiMartino, directeur de films d'animation américain.
 Ron Dante, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques américain
 Stefano Dante, ancien coureur cycliste italien.

Autre

Cinéma 
 Dante 01, thriller de science-fiction français.
 Dante's View (film), film américain.
 La Mort de Dante Lazarescu, film roumain.
 Le Pic de Dante, film américain.
 Dante, film italien de Pupi Avati sorti en 2022.

Entreprise 
 Éditions Al Dante, maison d'édition française.

Institution 
 Società Dante Alighieri, institution culturelle italienne.
 DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe), organisation à but non lucratif anglaise.

Jeu vidéo 
 Dante (Devil May Cry), personnage mi-humain mi-démon du jeu vidéo Devil May Cry.
 Dante Hicks, personnage de fiction du View Askewniverse.
 Dante's Inferno, jeu vidéo.
 Devil May Cry 3 : L'Éveil de Dante, jeu vidéo d'action.
 Silvio Dante, personnage fictif de la série télévisée d'HBO Les Soprano.
 Titan Dante, personnage de fiction du cycle de Dune.

Littérature 
 Le Cercle de Dante, premier roman de l'écrivain américain Matthew Pearl.
 Le Dante de Frédéric de Montefeltro, manuscrit de la Divine Comédie de Dante Alighieri réalisé pour le duc Frédéric III de.
 Le Piège de Dante, roman de l’auteur français Arnaud Delalande.
 Neuf essais sur Dante, recueil de nouvelles de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges.

Marine 
 Dante Alighieri (cuirassé), premier cuirassé de type dreadnought construit pour la Regia Marina.

Musée 
 Maison de Dante, musée de Florence.

Musique 
 Dante, groupe de musique Pop Française
 Dante (album), troisième album d'Abd al Malik.
 Dante XXI,  studio du groupe de death metal brésilien Sepultura.
 Dante (opéra), opéra de Benjamin Godard et Edouard Blau, 1890 à Paris.

Peinture 
 La Barque de Dante, tableau d'Eugène Delacroix.
 Dante et Virgile, tableau de William Bouguereau.

Typographie 

 Dante, une police typographique créée en 1954 par Giovanni Mardersteig.

Télévision 
   série télévisée américaine sortie en 1960 ;
 Dante's Cove, série télévisée américaine sortie en 2005.

Toponyme 
 Dante, municipalité américaine située dans le comté de Charles Mix, dans l'État du Dakota du Sud,
 Dante, station de la ligne 1 du métro de Turin,
 Dante's View, point de vue panoramique surplombant la Vallée de la Mort,
 Dante, cratère situé sur la face cachée de la Lune,

Divers 
 Dante, ensemble de logiciels, de matériel et de protocoles réseau.

Voir aussi